Geay (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Geay (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes